Aleksandar Radunović – calciatore serbo
Balša Radunović – pallavolista montenegrino
Boris Radunović – calciatore serbo
Hajdana Radunović – cestista montenegrina
Risto Radunović – calciatore montenegrino